Руслан и Людмила (фильм, 1914)
 Руслан и Людмила (фильм, 1938)
 Руслан и Людмила (фильм, 1972)